Виладеканс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 20 км². Население — 64 077 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de la Fundació Ciutat de Viladecans
 Patrimoni històricoartístic de Viladecans

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны